Уильям Шарпантье Моралес (, род. 5 марта 1960) — коста-риканский шахматист, мастер ФИДЕ.

Шестикратный чемпион Коста-Рики (1979, 1980, 1981, 1985, 1987 и 1989 гг.).

В составе сборной Коста-Рики участник трех шахматных олимпиад (1986, 1990 и 1994 гг.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии У. Шарпантье в базе Chessgames
 Личная карточка У. Шарпантье на сайте 365Chess

Шахматисты Коста-Рики
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам